— японский топоним и фамилия:

Персоналии 
 Мацуяма, Ёсиюки (род. 1966) — футболист.
 Мацуяма, Киминори — экономист.
 Мацуяма, Кэнъити — актёр.
 Мацуяма, Масанори — астроном и первооткрыватель астероидов, родившийся в городе Кусиро в префектуре Хоккайдо.
 Мацуяма, Хироаки (род. 1967) — футболист, выступавший на позиции полузащитника.

Топоним 
 Мацуяма — центральный город Японии, административный центр префектуры Эхимэ на острове Сикоку.
 Замок Мацуяма — средневековый за́мок в городе Мацуяма.
 Мацуяма — аэропорт в городе Мацуяма.
 Мацуяма — равнина в префектуре Эхимэ на острове Сикоку.

Княжества 
 Иё-Мацуяма — феодальное княжество периода Эдо (1600—1871) на острове Сикоку.
 Уда-Мацуяма — феодальное княжество периода Эдо (1600—1695) на острове Хонсю.
 Биттю Мацуяма — феодальное княжество периода Эдо (1600—1871) на острове Хонсю.

Прочее 
 (4844) Мацуяма — астероид.